Под именем «Никейский собор» известны два Вселенских Собора христианской церкви:
 I Никейский (I Вселенский) Собор (325) — выработка «Символа веры», лёгшего в основу ортодоксального христианства, осуждение арианства, определение времени празднования Пасхи.
 II Никейский (VII Вселенский) Собор (787) — осуждение иконоборчества.